Сан-Мартин-де-Оскос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 66,56 км². Население — 466 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Guía del Occidente. San Martin de Oscos

Муниципалитеты Астурии